CHUM peut faire référence à :
 CHUM, Centre hospitalier de l’Université de Montréal, un centre hospitalier universitaire canadien situé à Montréal, au Québec.
 CHUM Radio, ancêtre de Bell Média Radio appartenant à Bell Média.
 CHUM (AM), une station de radio canadienne en modulation d'amplitude émettant depuis la ville de Toronto, en Ontario.
 CHUM-FM, une station de radio canadienne en modulation de fréquence émettant depuis la ville de Toronto, en Ontario.
 CHUM Limited, groupe de média canadien créé en 1945 à Toronto, et appartenant désormais à Bell Média.
 CHUM, le centre hospitalier universitaire de Martinique, un établissement de référence dans les caraïbes.

Notes et références